A competição individual feminino da patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 foi realizada no Iceberg Skating Palace, em Sóchi, Rússia. O programa curto foi disputado no dia 19 de fevereiro e a patinação livre no dia 20 de fevereiro.

Medalhistas

Programação
Horário local (UTC+4).

Resultados

Programa curto

Patinação livre

Geral

Individual feminino